Шинано може да се отнася за:

 Шинано (самолетоносач), японски самолетоносач
 Шинано (провинция), древна японска провинция
 Шинано (град), град в провинция Нагано, Япония
 Шинано (река), най-голямата река в Япония